Raco puede referirse a:

 Raco, localidad de Tucumán, Argentina.
 Kelenken guillermoi, una especie de ave extinta.
 Danny Raco, actor ítalo-australiano.